MHO ist eine Abkürzung für:
Militärhandelsorganisation, ein staatliches Einzelhandelsunternehmen in der DDR, das in den Kasernen der NVA Verkaufsstellen mit Lebensmitteln, Büchern usw. und gastronomische Einrichtungen betrieb
 Marienhospital Osnabrück

Mho ist eine Maßeinheit der elektrischen Leitfähigkeit.

MHO